Rkp steht für:
 Schwedische Volkspartei (Finnland)

RKP steht für:
 Rumänische Kommunistische Partei
 Kommunistische Partei Russlands

RKP